Mannich ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Mannich (1877–1947), deutscher Chemiker und Pharmazeut
 Johann Mannich (* 1579; † nach 1637), deutscher lutherischer Theologe